Municipio de McDonald puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McDonald (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de McDonald (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de McDonald (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.